

Patronyme

Antoine Sicotte est un musicien québécois ayant composé la musique de Star Académie.
Anne-Marie Sicotte (1962-) est une auteure et une journaliste québécoise.
Gilbert Sicotte (1948-) est un acteur québécois.
Madeleine Sicotte (-2007) est une actrice québécoise.
Marcel Sicotte (1919-1990) est un scientifique canadien spécialiste en astronautique.

Émission de télévision
Charlotte Sicotte est une émission de télévision québécoise diffusée en 1990.